Guyot [gyjo] může znamenat: 

příjmení 
 Arnold Henry Guyot (1807–1884), americký geolog švýcarského původu
 Bernard Guyot (1945–2021), francouzský cyklista
 Claude Guyot (* 1947), francouzský cyklista, jeho bratr
 Claude-Étienne Guyot (1768–1837), francouzský generál
 Jules Guyot (1807–1872), francouzský agronom
 Guyotův řez, způsob vedení révy vinné, nazvaný podle Julese Guyota
 Louis-Jean Guyot (1905–1988), francouzský kardinál
 Pierre Guyot (* 1970), francouzský novinář a režisér dokumentárních filmů
 Raymond Guyot (1903–1986), francouzský komunistický politik
 René Guyot (1882–?), francouzský střelec 

jiný význam
 Guyot (hora), podmořská hora s plochým vrcholem